Гаплогруппа D:
 Гаплогруппа D (Y-ДНК)
 Гаплогруппа D (мтДНК)